Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2005 года — совместный мужской и женский чемпионат мира, который прошёл 5 и 6 февраля в ледовом дворце «Крылатское» (Москва, Россия).

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в России
Февраль 2005 года
Международные спортивные соревнования в Москве
2005 год в Москве
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью